Гран-прі Абу-Дабі 2009 (офіційно I Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — Гран-прі Формули-1, останній 17-й етап у сезоні 2009 року. Етап пройшов з 29 жовтня по 1 листопада на новій трасі Яс Марина, яка была спроєктована німецьким архітектором Германом Тільке. Титульним спонсором Гран-прі виступила авіакомпанія ОАЕ — Etihad Airways. 

Це був перший Гран-прі на цій трасі, та перша гонка Формули-1, яка почалася вдень, а закінчилась ввечері (старт гонки відбувся о 17.00 за місцевим часом, захід сонця в 17:43). Гонку виграв Себастьян Феттель, який виступав за команду Red Bull). З поулу стартував Льюїс Гамільтон (команда McLaren), проте він зійшов через проблеми з гальмами.

Перед Гран-прі 
Дженсон Баттон забезпечив собі титул Чемпіона світу ще на Гран-прі Бразилії, проте боротьба продовжувалась за 2 місце, адже Себастьяна Феттеля та Рубенса Барікелло розділяло всього два залікові бали. Команда Brawn також забезпечила собі перемогу у Кубку конструкторів ще на Гран-прі Бразилії. Команда Red Bull була другою. Проте за третє місце продовжували змагатись McLaren та Ferrari. 

Це буде остання гонка для Кімі Ряйкконена, який завершить кар’єру у Формулі-1. Також після цієї гонки Ніко Росберг завершить свої виступи за команду Williams (у сезоні 2010 року він буде виступати за команду Mercedes), а Роберт Кубіца залишить BMW Sauber і перейде у Renault. Це Гран-прі буде останнім для таких команд, як BMW Sauber (після згортання програми виступів у Формулі-1 концерну BMW через всесвітню економічну кризу, команда буде викуплена попереднім власником Петером Заубером та перейменована на Sauber) та Toyota (компанія згорнула свою програму виступів у Формулі-1).

Класифікація

Кваліфікація 
Боліди, які використовували систему KERS позначені "‡"
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=4 style="font-size: 95%; margin:1em 0 1em 1em; border:1px solid gray; padding: 5px;"
|- bgcolor=#C1D8FF
! Поз. 
! №
! Гонщик
! Команда
! 
! Частина 1
! Частина 2
! Частина 3
! Старт
|-
! 1
| 1‡
|  Льюїс Гамільтон
| McLaren-Mercedes
| align=center|
| 1:39.873
| 1:39.695
| 1:40.948
| 1
|-
! 2
| 15
|  Себастьян Феттель
| Red Bull–Renault
|
| 1:40.666
| 1:39.984
| 1:41.615
| 2
|-
! 3
| 14
|  Марк Веббер
| Red Bull–Renault
|
| 1:40.667
| 1:40.272
| 1:41.726
| 3
|-
! 4
| 23
|  Рубенс Барікелло
| Brawn-Mercedes
|
| 1:40.574
| 1:40.421
| 1:41.786
| 4
|-
! 5
| 22
|  Дженсон Баттон
| Brawn-Mercedes
|
| 1:40.378
| 1:40.148
| 1:41.892
| 5
|-
! 6
| 9
|  Ярно Труллі
| Toyota
|
| 1:40.517
| 1:40.373
| 1:41.897
| 6
|-
! 7
| 5
|  Роберт Кубіца
| BMW Sauber
|
| 1:40.520
| 1:40.545
| 1:41.992
| 7
|-
! 8
| 6
|  Нік Гайдфельд
| BMW Sauber
|
| 1:40.558
| 1:40.635
| 1:42.343
| 8
|-
! 9
| 16
|  Ніко Росберг
| Williams–Toyota
|
| 1:40.842
| 1:40.661
| 1:42.583
| 9
|-
! 10
| 12
|  Себастьєн Буемі
| Toro Rosso–Ferrari
|
| 1:40.908
| 1:40.430
| 1:42.713
| 10
|-
! 11
| 4‡
|  Кімі Ряйкконен
| Ferrari
| align=center|
| 1:41.100
| 1:40.726
| 
| 11
|-
! 12
| 10
|  Камуї Кобаясі
| Toyota
|
| 1:41.035
| 1:40.777
| 
| 12
|-
! 13
| 2‡
|  Хейккі Ковалайнен
| McLaren–Mercedes
| align=center|
| 1:40.808
| 1:40.983
| 
| 18
|-
! 14
| 17
|  Накадзіма Кадзукі
| Williams–Toyota
|
| 1:41.096
| 1:41.148
| 
| 13
|-
! 15
| 11
|  Хайме Альгерсуарі
| Toro Rosso–Ferrari
|
| 1:41.503
| 1:41.689
| 
| 14
|-
! 16
| 7
|  Фернандо Алонсо
| Renault
|
| 1:41.667
| 
| 
| 15
|-
! 17
| 21
|  Вітантоніо Ліуцці
| Force India–Mercedes
|
| 1:41.701
| 
| 
| 16
|-
! 18
| 20
|  Сутіл Адріан
| Force India–Mercedes
|
| 1:41.863
| 
| 
| 17
|-
! 19
| 8
|  Ромен Грожан
| Renault
|
| 1:41.950
| 
| 
| 19
|-
! 20
| 3‡
|  Джанкарло Фізікелла
| Ferrari
| align=center|
| 1:42.184
| 
| 
| 20
|-
| colspan="8"|{{center|{{small|Джерело:}}}}
|}

 Гонка Боліди, які використовували систему KERS позначені "‡"''

Примітки 

Гран-прі Абу-Дабі
Формула-1 — Чемпіонат 2009
Жовтень 2009
Листопад 2009